An der traditionsreichen Georg-August-Universität Göttingen gibt es heute über 40 verschiedene Studentenverbindungen, die den unterschiedlichsten Korporationsverbänden angehören.


Studentenverbindungen

Suspendiert 
 Landsmannschaft Cimbria im CC
 Burschenschaft Alemannia in der DB
 Deutsche Hochschulgilde (DHG) Niblung in der DG

Bereits im 19. Jahrhundert erloschene Corps in Göttingen sind unter Erloschene Corps#Göttingen zu finden.

Galerie

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 50–54.
 Günther W. Zwanzig: Die Göttinger Korporationen zwischen 1933 und 1950. Einst und Jetzt, Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung, Bd. 47 (2002), S. 263–279.
 Ernst-Günter Glienke: Civis Academicus 2005/2006. SH-Verlag, Köln 2004, ISBN 3-89498-149-0.

Weblinks 
 Studentenverbindungen an der Universität Göttingen
 Sammlung von Postkarten mit dem Thema Studentenverbindungen in Göttingen

Einzelnachweise 

!
Gottingen